Marko Tomić može označavati:

 Marko Tomić (nogometaš), srpski nogometaš
 Marko Tomić (teolog), hrvatski teolog i katolički svećenik